Felipe Melo (Volta Redonda, 26 juni 1983) is een Braziliaans voetballer die doorgaans als verdedigende middenvelder speelt. Hij verruilde Internazionale in juli 2017 voor Palmeiras, dat hem in het voorgaande halfjaar al huurde. Felipe Melo debuteerde in 2009 in het Braziliaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Melo's profcarrière begon bij Flamengo. Daarna speelde hij voor Cruzeiro en Grêmio. Vervolgens vertrok hij naar Europa. Daar speelde hij eerst voor Real Mallorca, Racing Santander en Almería in Spanje en daarna voor Fiorentina en Juventus in Italië. Juventus verhuurde Felipe Melo gedurende de seizoenen 2011/12 en 2012/13 aan Galatasaray, dat hem daarna definitief overnam. Hij verlengde in 2015 zijn contract bij de Turkse club tot medio 2019. Melo speelde nog twee competitiewedstrijden voor Galatasaray en tekende in augustus 2015 een contract tot medio 2017 bij Internazionale, de nummer acht van de Serie A in het voorgaande seizoen. Dat betaalde €3.500.000,- voor hem.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Felipe Melo maakte op 10 februari 2009 zijn debuut in het Braziliaans voetbalelftal, tegen Italië. Brazilië won die wedstrijd met 2-0. Op de FIFA Confederations Cup 2009 maakte Melo het openingsdoelpunt tijdens een 3-0-overwinning op de Verenigde Staten. Van de vijf wedstrijden die Brazilië op het WK voetbal 2010 speelde, deed Felipe Melo er vier mee. Tijdens een 2-1-nederlaag tegen Nederland gaf hij een assist op Robinho in de eerste helft, maar in de tweede helft maakte hij een eigen doelpunt en kreeg hij een rode kaart nadat hij Arjen Robben natrapte.

Erelijst

Privéleven 
Melo is getrouwd met Roberta en ze hebben samen één dochter en drie zoons. Eind 2012 hebben ze hun vierde kind gekregen.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Juventus FC

Externe link 
  Goal.com profiel

Braziliaans voetballer